Giuseppe Ricciardi (Napoli, 18 luglio 1808 – Napoli, 1º giugno 1882), letterato, patriota, politico ed editore italiano, uno dei maggiori esponenti del radicalismo politico in età risorgimentale.
 Giuseppe Ricciardi, politico, presidente della Provincia della Spezia dal 1997 al 2007
 Giuseppe Ricciardi(1839-1908), vescovo italiano della Diocesi di Nardò